Mirko Bellodi (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Sara Bellodi (1982) – attrice italiana